84-й чемпионат Испании по футболу () проходит в 2014 и 2015 годах. Титул защищает «Атлетико Мадрид», завоевавший по итогам прошлого сезона титул чемпиона Испании 10-й раз.

Клубы-участники

Изменения 
По итогам предыдущего сезона в Сегунду выбыли следующие клубы:
 «Осасуна» (Памплона) — 18-е место, 39 очков, выступал в Ла-Лиге 14 сезонов подряд (с сезона 2000/2001)
 «Вальядолид» (Вальядолид) — 19-е место, 36 очков, возвращается во второй дивизион сезон спустя.
 «Бетис» (Севилья) — 20-е место, 25 очков. Выступал в Ла-Лиге 3 сезона подряд (с сезона 2011/2012)

По итогам Второй лиги Испании 2013/14 в Примеру вышли следующие клубы:
 «Эйбар» (Эйбар) — 1-е место, 71 очко. Впервые вышел в первый дивизион.
 «Депортиво» (Ла-Корунья) — 2-е место, 69 очков. После сезонного перерыва снова возвращаются в Примеру.
 «Кордова» (Кордова) — победитель плей-офф, 61 очко. Вернулись в Примеру 42 сезона спустя (последнее участие — 1971/1972).

География соревнований 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Стадионы

Тренеры, капитаны, президенты и спонсоры

Турнирная таблица 

¹ В связи с тем, что, начиная с сезона 2015/2016 годов, победитель Лиги Европы УЕФА прошлого сезона приглашается к участию в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА, и максимальное количество клубов, представляющих одну федерацию в Лиге чемпионов УЕФА, увеличено с 4 до 5, в распределении путёвок в Лигу чемпионов УЕФА 2015/2016 и Лигу Европы УЕФА 2015/2016 произошли следующие изменения:
 Севилья, занявший 5 место в чемпионате страны и выигравший финал Лиги Европы УЕФА 2014/2015, начнёт борьбу в Лиге чемпионов УЕФА 2015/2016 с группового этапа;
 Вильярреал, занявший 6 место в чемпионате страны, начнёт борьбу в Лиге Европы УЕФА 2015/2016 с группового этапа;
 Атлетик Бильбао, занявший 7 место в чемпионате страны, начнёт борьбу в Лиге Европы УЕФА 2015/2016 с 3-го квалификационного раунда.
Эльче не получил лицензию на участие в Примере 2015/2016 из-за финансовых задолженностей и решением федерации футбола Испании был понижен в Сегунду, его место занял Эйбар, покинувший Примеру изначально.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика чемпионата

Лучшие бомбардиры 

Примечания:
 В скобках указаны голы, забитые с пенальти.

Источник: championat.com

Лучшие ассистенты 

Источник: championat.com

Гол + пас 

Источник: championat.com

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+8):
 05/04/2015 «Реал Мадрид» 9:1 «Гранада»
 Самая крупная победа гостей (+8):
 02/05/2015 «Кордоба» 0:8 «Барселона»
 Самое большое количество забитых мячей (10):
 20/09/2014 «Депортиво» 2:8 «Реал Мадрид»
 05/04/2015 «Реал Мадрид» 9:1 «Гранада»
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (9):
 05/04/2015 «Реал Мадрид» 9:1 «Гранада»

См. также 
 Второй дивизион Испании 2014/2015
 Сегунда Б 2014/2015
 Терсера 2014/2015
 Кубок Испании по футболу 2014/2015
 Суперкубок Испании по футболу 2014

2014/2015
Испания
Спорт в Испании в 2014 году
Спорт в Испании в 2015 году
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году